Okanagon (Okanagan, Okinagan, Okanogan, Oakinacken, Isonkuaíli), pleme Salishan indijanaca iz Britanske kolumbije
Okanagan jezik, jezik istoimenih Indijanaca
Okanagan (jezero), jezero u Kanadi.
Okanagan (rijeka) (Okanogan), rijeka u Britanskoj Kolumbiji i Washingtonu